Для этой статьи понятие средний класс ракет-носителей определено как ракеты, способные вывести на низкую орбиту Земли полезную нагрузку массой от 2 до 10 т.

Устаревшие, используемые и разрабатываемые РН 
В таблице ниже РН, которые еще не произвели ни одного успешного пуска, выделены курсивом

Легенда для таблицы ниже: [в разработке] — [устаревшие и отмененные] — [используемые]

Комментарии

Примечания